Шкіра — орган тваринного організму.
 Шкіра — матеріал, створений шляхом дублення шкір тварин
 «Шкіра» — іспанський фільм-драма 2017 року, поставлений режисером Едуардо Касановою.

Див. також 
 Шагренева шкіра (значення)